Шевляко́во — посёлок в Клинском районе Московской области России. Население —  чел. ().

Общие сведения 
Административный центр Воронинского сельского поселения. Возник в послевоенные годы. В 1994—2006 годах — центр Воронинского сельского округа. Расположен на автодороге  — Московском большом кольце, на левом берегу реки Лутосни, примерно в 11 км к северо-востоку от центра города Клина. Соседние населённые пункты — деревни Ширяево, Воронино и Заовражье.

Название 
Посёлок назван в честь командира стрелкового взвода 1174-го стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта, младшего лейтенанта, Героя Советского Союза Шевлякова Николая Степановича, который во время Великой Отечественной войны, в ходе контрнаступления советских войск под Москвой в декабре 1941 года участвовал в освобождении Клинского района от немецко-фашистских захватчиков. Погиб при атаке опорного пункта противника в районе села Новокобелево Старицкого района ныне Тверской области 25 декабря 1941 года, закрыв амбразуру вражеского дзота своим телом.

Память 
 В честь своего легендарного земляка - спасателя челюскинцев, летчика А. П. Светогорова - назван новый парк отдыха.

Образование 
В посёлке располагается одно отделение дошкольного образования и одна средняя общеобразовательная школа : 

 МБДОУ Детский сад № 28 "Росинка"
 МОУ Воронинская средняя общеобразовательная школа имени Гер.Сов.Союза В.П.Калинина

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Клин